Кейп-Мей () — название ряда мест и населённых пунктов в штате Нью-Джерси, США:

 Кейп-Мей (мыс) — мыс, южная оконечность которого является самой южной точкой штата
 Кейп-Мей (округ) — округ
 Кейп-Мей (город) — город в округе
 Кейп-Мей-Корт-Хаус — статистически обособленная местность, административный центр округа
 Кейп-Мей-Пойнт — боро в округе